Јован Ђорђевић се може односити на:

 Јован Ђорђевић (митрополит) (1769—1773), митрополит карловачки.
 Јован Ђорђевић (књижевник) (1826—1900), српски књижевник.
 Јован Ђорђевић (историчар) (1868—1954), српски историчар
 Јован Ђорђевић (правник) (1908—1989), правник, академик САНУ.
 Јован Ђорђевић (музичар), директор Музичке школе „Станковић“ од 1974. до 1979.